Aardrijkskunde
Milan (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Milan (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Milan (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Milan (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Milan (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Milan (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Milan (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Milan (New Mexico), plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Milan (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Milan (Tennessee), plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Puerto Milán, gemeente in het Colombiaanse departement Caquetá

Muziek
Milan Entertainment, Amerikaanse platenmaatschappij

Personen met de achternaam Milan
Diego Milán, Spaans-Dominicaans wielrenner
Kerry Milan, Brits componist, muziekpedagoog en violist
Luis de Milán, Spaans renaissancecomponist
Susan Milan, Brits fluitiste

Sport
AC Milan, Italiaanse voetbalclub

Voornaam
Milan, Slavische jongensnaam

Andere
MILAN, Frans-Duitse telegeleide antitankraket
Milan (veiligheid), de levenslijn voor monteurs in bijv. een windmolen

Zie ook
Milaan (doorverwijspagina)
Milano (doorverwijspagina)